Victor Dennis Mercredi (né le  à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de premier tour des Flames d'Atlanta, il y joue que deux parties en 1974-75. Auparavant, il a joué deux saisons avec les Knights d'Omaha de la Ligue centrale de hockey. En 1975-76, il évolue avec les Clippers de Baltimore mais joue également trois parties avec les Cowboys de Calgary.

Il joue ensuite une saison en Suède avant de revenir jouer deux saisons dans les ligues mineures en Amérique du Nord.

Mercredi est métis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1969-1970 ||Broncos de Penticton ||BCJHL ||48 ||16 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 ||Broncos de Penticton ||BCJHL ||51 ||50 ||56 ||106 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 ||Bruins de New Westminster ||WCHL ||68 ||24 ||30 ||54 ||87 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|1972-1973 ||Bruins de New Westminster ||WCHL ||67 ||52 ||61 ||113 ||135 ||5 ||8 ||4 ||12 ||14
|-
|1973-1974 ||Knights d'Omaha ||LCH ||68 ||21 ||36 ||57 ||34 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1974-1975 ||Knights d'Omaha ||LCH ||64 ||10 ||16 ||26 ||16 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1974-1975 ||Flames d'Atlanta ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976 ||Clippers de Baltimore ||LAH ||52 ||6 ||9 ||15 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 ||Cowboys de Calgary ||AMH ||3 ||0 ||0 ||0 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||18 ||5 ||9 ||14 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 ||Roadrunners de Phoenix ||PHL ||42 ||16 ||24 ||40 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1977-1978 ||Indians de Springfield ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 ||Rustlers de Tuscon ||PHL ||29 ||8 ||20 ||28 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 3 || 0 || 0 || 0 || 29 || - || - || - || - || -

| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1953
Naissance à Yellowknife
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Aeros de Houston
Choix de repêchage des Flames d'Atlanta
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Cowboys de Calgary
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Indians de Springfield
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité métisse du Canada